Григорий Осипович Полев — рында, голова и опричный воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из дворянского рода Полевы. Старший сын воеводы Осипа Васильевича Полева. Имел брата Ивана Осиповича Полева.

Биография 
В 1564 году послан от Государя с мёдом к крымским гонцам.  В сентябре 1568 года, государев рында с рогатиной, во время царского похода к Великому Новгороду, а оттуда в Ливонию. В том же году третий воевода "из опричнины" в Мценске, в Большом полку с Андреем Ивановичем Очиным-Плещеевым, откуда ходил вторым воеводою на крымских татар, а после первый воевода Передового полка в Мценске. В сентябре 1570 года, во время крымского похода царя Ивана Грозного, голова в государевом стане, шёл из Александровской слободы к Зарайску, в Каширу, Коломну, Серпухов и возвратился вновь в Александровскую слободу. В октябре 1572 года принимал участие в третьей свадьбе царя Ивана Грозного с Марфой Васильевной Собакиной, поручено "вино нести в скляннице к церкви".

По родословной росписи показан бездетным.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Полев Григорий Осипович. стр. 186.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Полев Григорий Осипович. стр. 111.

 Древняя Российская Вивлиофика. Кн. XIII, Ч. IX, стр. 90. Ч. XXVIII, стр. 411.
 Д.М. Володихин. Воеводы Ивана Грозного. М. Изд. Вече. 2009 г. Реестр опричных воевод. Полев Григорий Осипович. стр.286. ISBN 978-5-9533-3665-9.

Григорий